The Gentleman Burglar – cortometraggio del 1908 diretto da Edwin S. Porter
The Gentleman Burglar – cortometraggio del 1915 diretto da E.A. Martin
The Gentleman Burglar – cortometraggio del 1926 diretto da Charles Barnett